

Localidades 
Leeds es una ciudad inglesa.

Leeds también puede referirse a:
 Leeds, localidad estadounidense en el estado de Alabama;
 Leeds, localidad estadounidense en el estado de Dakota del Norte;
 Leeds, localidad estadounidense en el estado de Maine;
 Leeds, localidad estadounidense en el estado de Nueva York;
 Leeds, localidad estadounidense en el estado de Utah; o
 Leeds, localidad estadounidense en el estado de Wisconsin.

Deportes 
Leeds United Football Club, club de fútbol de Inglaterra, de la ciudad de Leeds.